Övre Dammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre dammen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Övra dammen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Övre Dammen, Västmanland, sjö i Västerås kommun,  (12,9 ha)
Övre dammen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Övre Dammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (73,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn